Orchid (englisch für Orchidee) bezeichnet

 Orchid (Screamo-Band), eine US-amerikanische Screamo-Band
 Orchid (Doom-Metal-Band), eine US-amerikanische Doom-Metal-Band
 ein Album der Metal-Band Opeth
 ein Lied der Heavy-Metal-Band Black Sabbath

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orchid (Florida)
 Orchid (Missouri)
 Orchid (Virginia)